Tomasz Kędziora est un footballeur polonais né le  à Sulechów. Il évolue au poste de défenseur latéral droit au PAOK Salonique, prêté par le Dynamo Kiev.

Biographie

En club

Lech Poznań 
Avec le club du Lech Poznań, il participe à la Ligue des champions de l'UEFA et à la Ligue Europa.

Dynamo Kiev 
Le , il signe un contrat de 4 ans avec le club ukrainien du Dynamo Kiev.

En équipe nationale 

Avec les espoirs, il participe au championnat d'Europe espoirs en 2017. Lors de cette compétition, il joue trois matchs, en étant capitaine.

Statistiques

Palmarès 
 Lech Poznań
 Champion de Pologne en 2015.
 Vainqueur de la Supercoupe de Pologne en 2015 et 2016.

 Dynamo Kiev
 Champion d'Ukraine en 2021.
 Vainqueur de la Coupe d'Ukraine en 2020 et 2021.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international polonais
Joueur du Lech Poznań
Joueur du Dynamo Kiev
Naissance en juin 1994
Naissance à Sulechów